Slovo bilance může být:

 rozvaha, bilance – jeden z výkazů účetní závěrky
 platební bilance zahraničního obchodu
 obchodní bilance – vývoz a dovoz zboží
 saldo obchodní bilance
 bilance služeb – vývoz a dovoz služeb
 bilance výnosů – příjmy a jiné kompenzace tuzemcům
 bilance běžných převodů – transakce nevedoucí ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí

 hydrologická bilance – porovnání příjmových a ztrátových složek vod v rámci určité části hydrologického cyklu
 bilance půdní vody, vláhová bilance – hydrologická bilance určitého půdního profilu
 hydrogeologická bilance – porovnání příjmových a ztrátových složek podzemních vod v rámci hydrologického cyklu 
 vodohospodářská bilance – porovnání požadavků na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu 

 energetická bilance – porovnání výdeje a spotřeby energie
 energetická bilance (meteorologie)

 bilance záření, radiační bilance – rozdíl záření směřujícího dolů a záření směřujícího nahoru 
 bilance slunečního záření – bilance krátkovlnného záření
 bilance zemského záření – bilance dlouhovlnného záření
 radiační bilance atmosféry – rozdíl množství záření pohlceného a  vyzářeného atmosférou
 radiační bilance soustavy Země-atmosféra
 radiační bilance zemského povrchu

 tepelná bilance – rozdíl příjmu a výdeje tepla libovolného povrchu nebo systému
 tepelná bilance atmosféry
 tepelná bilance soustavy Země-atmosféra
 tepelná bilance zemského povrchu

 demografická bilance, bilance obyvatelstva

 ligová bilance – porovnání vstřelených gólů a odehraných zápasů hráče v lize
Bilance (pořad) - Publicistický pořad České televize